Pordenone 
 Il Pordenone, pittore
 Pordenone Calcio
 Pordenone Hockey
 GS Pordenone